Prosciara är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Frey 1942. Prosciara ingår i familjen sorgmyggor. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sorgmyggor
Prosciara